La 1. Division 1981 è stata la 68ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del Hvidovre, al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Allan Hansen dell'Odense con 28 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 Hvidovre Campione di Danimarca 1981.
 Hvidovre ammesso alla Coppa dei Campioni 1982-1983.
 Lyngby ammesso alla Coppa UEFA 1982-1983.
 Kastrup BK, Herfølge BK e Viborg FF retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1981
Campionato danese di calcio